Por POC pode estar à procura de:
 Perturbação obsessiva-compulsiva
 Partido Operário Comunista;
 PoC (telefonia móvel) -- Push to Talk over Cellular;
 Point of contact

Desambiguação